Malente steht für:

 Malente, Gemeinde im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein
 Malente (DJ), deutscher DJ und Musikproduzent
 Malente (Schiff, 1971), Fahrgastschiff, das auf Seen in der Holsteinischen Schweiz genutzt wird
 Malente (Rennstrecke), bei der Gemeinde Malente, im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein gelegener Straßenrundkurs